Владимир Фёдорович Дёмин (род. 5 сентября 1948 г., дер. Дворниково, Воскресенский район, Московская область, РСФСР, СССР) — глава городского поселения Раменское, с 1996 по 2016 год — глава Раменского района. Заслуженный строитель Российской Федерации (1995).

Биография 
Родился 5 сентября 1948 года в деревне Дворниково Воскресенского района в семье рабочих-ткачей. По окончании средней школы и Гжельского силикатно-керамического техникума в 1967 году начал работать в строительном комплексе Московской области и прошёл хорошую трудовую школу: был сначала мастером, затем прорабом, начальником участка, руководителем строительного управления в строительных организациях Люберецкого и Раменского районов.

В 1978 году без отрыва от производства В. Ф. Дёмин окончил Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт по специальности «инженер-строитель».

С 1980 по 1985 год возглавлял Раменский строительный трест «Мособлстрой-26», а с 1985 по 1986 год Владимир Федорович работал первым заместителем начальника областного объединения крупнопанельного домостроения. Затем был председателем исполкома Раменского горсовета, первым секретарём Раменского горкома партии.

С 1996 года по 2016 год являлся главой Раменского района. В настоящее время В. Ф. Дёмин является главой городского поселения Раменское. С 2005 года является членом областного политсовета МО РО Всероссийской политической партии «Единая Россия».

В 24 марта 2010 года был избран председателем федерации бадминтона Московской области и возглавлял её по 12 декабря 2015 года.

Семья 
Владимир Дёмин женат, воспитал двоих, ныне уже взрослых, сыновей. Есть внуки.

Награды 
Деятельность В. Ф. Дёмина отмечена орденами «Знак Почёта», «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1998), Знаком отличия «За заслуги перед Московской областью» и Знаком Губернатора «За полезное». В. Ф. Дёмину присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» (1995) и «Отличник народного просвещения». В феврале 2004 года Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) удостоила В. Ф. Дёмина нагрудного знака «За содружество», отметив таким образом большой вклад В. Ф. Дёмина в развитие и реализацию трудовых, социально-культурных прав и интересов людей труда, в подготовку специалистов. В 2005 году В. Ф. Дёмину «за высокие достижения в развитии и становлении местного самоуправления» был вручен диплом лауреата во Всероссийском конкурсе «Лучший муниципальный служащий». Удостоен в 1999 году и в 2009 году Благодарности Президента Российской Федерации.

В. Ф. Дёмин имеет грамоты и награды Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II: орден Святого Благоверного князя Даниила Московского III степени, врученный в связи с празднованием 2000-летия Рождества Христова, и орден Святого Благоверного князя Даниила Московского II степени, врученный в 2004 г. в с. Марково Раменского района.

Примечания 

Раменский район
Главы районов России